Coyle pode se referir a:

Coyle: cidade em Oklahoma, nos Estados Unidos da América.
Nadine Coyle: cantora irlandesa.

Desambiguação